A Challenge-kupa egy, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) által klubcsapatok számára évente megrendezett nemzetközi kézilabdaverseny. A kupa célja, hogy azok az országok, és csapatok, amelyek nem tartoznak az európai élmezőnyhöz egy külön megmérettetésen részt vehessenek. Éppen ezért ezt a kupasorozatot tartják a negyedik számú nemzetközi bajnokságnak - a EHF-bajnokok ligája, Kupagyőztesek Európa Kupája és az EHF-kupa mögött.

A kupa lebonyolítását 1993-tól írta ki az EHF, és ekkor kapta a City Kupa nevet. 2000-01 óta mostani nevén rendezik meg.

A kupában a versengés végig az egyenes kiesés szabályai szerint zajlik. Minden fordulóban összepárosítják a csapatokat, amelyek oda-visszavágón eldöntik a továbbjutás kérdését. Az egyes mérkőzésein szerzett gólok összeadódnak, és az összesítésben több gólt szerző csapat juthat be a következő fordulóba. Amennyiben gólegyenlőség alakulna ki, úgy az a csapat kerül tovább, amelyik idegenben a több gólt szerezte. Ha így sem lehet dönteni, akkor a visszavágó után közvetlenül hétméteresekkel döntenek.

Eddigi győztesek

Férfiak

Győzelmek száma klubonként

Nők

Győzelmek száma klubonként

Jegyzetek

További információk 

Európai kupák hivatalos oldala

Nemzetközi kézilabdakupák